Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski – polski debel tenisowy występujący wspólnie w turniejach od 2000 roku. Wygrali 15 turniejów rangi ATP i 5 razy wystąpili w deblowych mistrzostwach kończących sezon ATP World Tour Finals (2006, 2008, 2009, 2010, 2011), a raz doszli w nich do finału (2011).

Zwycięstwa w turniejach ATP (gra podwójna)

Finały turniejów ATP (gra podwójna)

Historia występów w turniejach ATP (gra podwójna)

Występy w turniejach ATP z innymi partnerami

Mariusz Fyrstenberg

Marcin Matkowski

Występy w Turniejach Masters

Igrzyska olimpijskie

Gra podwójna mężczyzn

Puchar Davisa 
Wspólne występy deblowe pary. Występy singlowe i deblowe z innymi partnerami są na indywidualnych stronach zawodników.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona pary

Tenis mężczyzn
Tenis w Polsce